Tournai kan syfta på följande:

Belgien 

 Tournai, stad i Vallonien, Province du Hainaut, 
 Arrondissement de Tournai, arrondissement i Vallonien, Province du Hainaut

Frankrike 

 Tournai-sur-Dive, departementet Orne i regionen Normandie, 

Robotskapade Belgienförgreningar